Смияненко Игорь Николаевич () — советский и украинский металлург. Народный депутат Украины 4-го созыва (2002—2006).

Биография 
Родился 27 февраля 1958 года в городе Кривой Рог.

В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности «Обработка металлов давлением», инженер-металлург.

В 1982—1983 годах — слесарь по ремонту металлургического оборудования СПЦ-13, вальцовщик стана горячего вальцевания СПЦ-3, мастер производства СЧПЦ-3, заместитель начальника СПЦ-3 по технологии, заместитель начальника СПЦ-1, начальник СПЦ-1 комбината «Криворожсталь».

В 1998—1999 годах — начальник СПЦ-1 КДЗ «Криворожсталь-прокат».

В 1999—2002 годах — начальник СПЦ-1, заместитель директора по производству, директор по производству комбината «Криворожсталь».

С 14 мая 2002 года по 25 мая 2006 года — народный депутат Украины 4-го созыва от избирательного округа № 33 Днепропетровской области, самовыдвижение, набрал 25,23 % голосов при 10 соперниках. На время выборов — директор по производству комбината «Криворожсталь», беспартийный.

С июня 2002 года — член Комитета по промышленной политике и предпринимательству.

Член политических объединений:
 фракция «Единая Украина» (май — июнь 2002);
 группа «Народовластие» (июнь — октябрь 2002);
 группа «Народный выбор» (октябрь 2002 — май 2004);
 группа «Союз» (май 2004 — май 2005);
 фракция Блока Юлии Тимошенко (май — сентябрь 2005);
 внефракционный (сентябрь — октябрь 2005); 
 группа «Доверие народа» (октябрь — декабрь 2005);
 группа «Возрождение» (декабрь 2005); 
 фракция политической партии «Возрождение» (декабрь 2005 — февраль 2006);
 фракция Социалистической партии Украины (с февраля 2006).

В марте 2006 года — кандидат в народные депутаты Украины от Социалистической партии Украины, № 50 в списке. На время выборов — народный депутат Украины, беспартийный.

Умер 23 декабря 2017 года.

Награды 
 Государственная премия Украины в области науки и техники (3 декабря 2001) — за разработку и внедрение ресурсосберегающей технологии производства конкурентоспособного на мировом рынке арматурного проката нового поколения;
 Почётная грамота Кабинета министров Украины (26 декабря 2003).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины: Смияненко Игорь Николаевич.

Инженеры-металлурги
Работники Криворожстали
Металлурги СССР
Металлурги Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва